Pinhas ist der Name von:
 Pinchas (Sohn Eleasars), Enkel von Aaron (Richter 20,28)
 Pinchas (Sohn Elis), (1. Buch Samuel)

Pinhas ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Pinhas (1794 oder 1795–1844), deutscher Kupferstecher
 Jakob Pinhas (1788–1861), deutscher Publizist
 Juda Pinhas (1727–1793), deutscher Miniaturmaler
 Rosie Pinhas-Delpuech (* 1946), türkisch-französische Schriftstellerin
 Salomon Pinhas (1759–1837), deutscher Miniaturmaler und Radierer

Siehe auch:
 Pinchas